Unter Star of India versteht man:

 Den Order of the Star of India, einen britischen Ritterorden
 Die Star of India, ein Museumsschiff des Maritime Museum San Diego
 Star of India (Edelstein), Edelstein